

Sigle 
 Cassa del Mezzogiorno – ente pubblico italiano
 Centri di Distribuzione Master – Poste Italiane
 Clean Development Mechanism – Meccanismo di Sviluppo Pulito previsto dal Protocollo di Kyōto
 Code Division Multiplexing – multiplazione a divisione di codice
 Cold Dark Matter – materia oscura fredda
 Collège du management – facoltà dell'Scuola politecnica federale di Losanna
 Consiglio dei ministri – organo del Governo italiano
 Coppa del Mondo – denominazione di diverse competizioni sportive internazionali

Codici 
 cdm – codice ISO 639-3 della lingua chepang